Den Namen Peisching tragen folgende Orte:

 Peisching (Gemeinde Neunkirchen), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Peisching (Gemeinde Waldegg), Ortschaft und Katastralgemeinde in Niederösterreich